Кака може да се отнася за:

 Кака – по-възрастна сестра или по-възрастно момиче или жена;
 Кака́ (прозвище на Рикардо Изексон дош Сантош Лейте) – бразилски футболист;
 Кака (митология) – богиня на домашното огнище в римската митология

Вижте също 
 Каха Каладзе – грузински футболист.